Émile Mousel (1843-1910), homme politique luxembourgeois
Michel Mousel (1940-2020), haut fonctionnaire français
Patricia Mousel (née en 1957), footballeuse française